Субі́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 130 км на південний захід від Пуатьє, 29 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 683 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Субіз на сайті французького Національного інституту географії
 Субіз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Субіз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Субіз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта